Vig har flere betydninger

Vig (by) – en by i Odsherred Kommune
Vig (bugt) – en lille bugt